

Toponyme 
 
 Bob Burden (né en 1952), scénariste de bande dessinée américain 
 Chris Burden (1946-2015), artiste américain ;
 Craig Burden (né en 1985), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Jane Burden (1839-1914), modèle anglais ;
 Kinsey Burden, fondateur d'une dynastie de planteurs de coton en Caroline du Sud ;
 Luther Burden (né en 1953), basketteur américain.
Alfie Burden (né en 1976), joueur de snooker anglais.

Patronyme 

 Burden, ville américaine située au Kansas ;
 Burden (Texas) ;
 Burden (Luxembourg).

Divers 
Burden peut également faire référence à :
 Burden, un groupe de musique allemand ;
 The Burden, un film muet américain réalisé par John G. Adolfi et sorti en 1914.
 Burden, un film américain de 2018 réalisé par Andrew Heckler.